Сен-Вітз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 31 км на північний схід від Парижа, 38 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 828 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2451,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Сен-Вітз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз